On trouvera ci-après la chronologie des alternatives, entre 1981 et 2000, des matadors ayant laissé quelque trace dans l’histoire de la corrida, avec, dans la mesure du possible, les noms du parrain et du témoin de la cérémonie ainsi que celui de la ganadería (élevage).

1981 

 10 janvier : Manuel Capetillo (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, son père Manuel Capetillo ; témoin, Guillermo Capetillo ; taureaux de la ganadería de Javier Garfias.

 8 février : Nelson Villegas (Vénézuélien). Zitácuaro (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Jesús Solórzano ; témoin, Fernando Manuel ; taureaux de la ganadería de Valles Hermanos.

 7 mars : Miguel Cepeda Valverde « El Breco » (Mexicain). Texcoco (Mexique, État de Mexico). Parrain, Jesús Solórzano ; témoin, Mario Coelho ; taureaux de la ganadería de Progreso San Mateo.

 29 mars : Sergio Francisco Dóddoli Villaseñor « Paco Dóddoli » (Mexicain). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Curro Rivera ; témoin, Manolo Arruza ; taureaux de la ganadería de Mariano Ramírez.

 19 avril :
 Pepe Luis Vázquez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Manolo Vázquez ; témoin, Curro Romero ; taureaux de la ganadería de Jandilla.
 Antonio Benítez (). Riobamba (Équateur, province du Chimborazo). Parrain, Gabriel de la Casa ; témoin, José de Jesús ; taureaux de la ganadería de Huagracocha.
 David Renk « El Texano » (Américain). Ciudad Juárez (Mexique, État de Chihuahua).  Parrain, Fermin Espinosa « Armillita»; témoin, Armillita Chico.

 30 juin : José Cubero Sánchez « El Yiyo » (Espagnol). Burgos (Espagne). Parrain, Ángel Teruel ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 5 juillet : Richard Milian (Français). Dax (France, département des Landes). Parrain, Paco Camino ; témoin, « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Salvador Domecq.

 2 août : Francisco Campos Gutiérrez « El Lobo » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Frascuelo » ; témoin, Lázaro Carmona ; cinq taureaux de la ganadería de Tomás Prieto de la Cal et un de celle de José de la Cova, celui de la cérémonie étant de la première.

 14 août : José Porras (Colombien). Motril (Espagne, province de Grenade). Parrain, Palomo Linares ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Lorenzo García.

 26 août : Pablo Santamaría (Équateurien). Torrijos (Espagne, province de Tolède). Parrain, Gabriel de la Casa ; témoin, Tomás Campuzano ; taureaux de la ganadería de Carreros.

 5 septembre : Pepín Jiménez (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, Dámaso González ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

 6 septembre : José Antonio Acosta Martínez « Cerrajillas » (Portugais). Alcázar de San Juan (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Julio Robles ; témoin, Emilio Muñoz ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.

 13 septembre :
 Victor Mendes (Portugais). Barcelone (Espagne). Parrain, Palomo Linares ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.
 Alfredo Parra (Vénézuélien). Graus (Espagne, province de Huesca). Parrain, Justo Benítez ; témoin, José Luis Palomar ; taureaux de la ganadería de Joaquín Moreno Silva.

 16 septembre : Victoriano Garrido (Vénézuélien). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Miguel Espinosa « Armillita » ; témoin, Gerardo Vela ; taureaux de la ganadería de Manuel Labastida.

 17 septembre : Iván Rodríguez (Vénézuélien). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, Victor Mendes ; deux taureaux de la ganadería de José Escobar, deux de celle de José Escobar et deux de celle de la Viuda de Garrido, celui de la cérémonie étant de cette dernière.

 26 septembre : Curro Caro (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « Antoñete » ; témoin, « Nimeño II » ; taureaux de la ganadería de Marcos Núñez.

 18 octobre : Fernando Rozo (Colombien). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Andrés Vázquez ; témoin, « Niño de Aranjuez » ; taureaux de la ganadería de Hernández Pla.

 25 octobre :
 Alberto Mesa (Colombien). Huercal Overa (Espagne, province d'Almería). Parrain, Juan Antonio Esplá ; témoin, Pepín Jiménez ; taureaux de la ganadería de Manuel Camacho.
 Carlos Arturo Rincón Usaquén « Carlos Fuentes » (Colombien). Tuxtla Gutiérrez (Mexique, État du Chiapas). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Curro Rivera ; taureaux de la ganadería de Javier Garfías.

 22 novembre : Gabriel Tizón (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, « Paquirri » (le témoin prévu était « Manzanares » ; celui-ci indisponible, la corrida fut donc un mano a mano).

 28 novembre : María Isabel Atiénzar Sarriá « Maribel Atiénzar » (Espagnol). Pachuca (Mexique, État de Hidalgo). Parrain, « El Queretano ».

 29 novembre : Jesús Colombo (Vénézuélien). San Cristóbal (Venezuela, État de Táchira). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Julio Robles ; cinq taureaux de la ganadería de Achury Viejo et un de celle de Santoyo, celui de la cérémonie étant de la première.

 6 décembre : Gustavo Antonio Macias Monsalve « Chiquilín » (Colombien). Girardota (Colombie, département d’Antioquia). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, « El Cali » ; taureaux de la ganadería de Garzón Hermanos.

1982 

 17 janvier : José Lorenzo Garza (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Antonio Lomelín ; témoin, Jorge Gutiérrez.

 20 janvier : Javier Bernaldo (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Manuel Martínez ; témoin, Jorge Gutiérrez.

 14 mars :
 Vicente Ruiz Soro « El Soro » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Paco Camino ; témoin, Pepe Luis Vázquez ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.
 David Liceaga (Mexicain). (Lieu inconnu). Parrain, Marcos Ortega ; témoin, « Nimeño II » ; taureaux de la ganadería de Rancho Seco.

 18 avril : Antonio Urrutia (Mexicain). Mexico, plaza « México ». Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Manolo Martínez.

 25 avril : Francisco Gázquez Fernández « Curro Valencia » (Espagnol). Madrid. Parrain, Manolo Sales ; témoin, « El Melenas » ; cinq taureaux de la ganadería de Puerto de San Lorenzo et un de celle de Manuel Moreno Pidal, celui de la cérémonie étant de la première.

 1er mai : Ricardo Sánchez (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Manolo Arruza ; taureaux de la ganadería de Los Martínez.

 25 mai : Fernando Pessoa (Portugais). San Cristóbal de las Casas (Mexique, État du Chiapas). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Marcos Ortega.

 26 mai : Pedro Castillo (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, Paco Camino ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Jandilla.

 19 juin : Enrique González Bergozpe « El Bayas » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, José Fuentes ; témoin, « Cinco Villas » ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez-Tabernero.

 22 juin : Arturo Blau Espadas (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Manzanares ».

 3 août : Santy Ortiz (Espagnol). Huelva (Espagne). Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Eloy Jiménez Prieto.

 15 août : Emiliano Rodríguez (Espagnol). Guijuelo (Espagne, province de Salamanque). Parrain, Miguel Márquez ; témoin, « Juan José » ; taureaux de la ganadería de La Herguijuela.

 9 septembre : Manolo Gómez (Espagnol). Morata de Tajuña (Espagne, province de Madrid). Parrain, Andrés Vázquez ; témoin, José Luis Palomar ; taureaux de la ganadería de Amelia Pérez-Tabernero.

 11 septembre : Juan Herrera (Espagnol). La Torre de Esteban Hambrán (Espagne, province de Tolède). Parrain, « Juan José » ; témoin, Alberto Mesa ; taureaux de la ganadería de Sotillo Gutiérrez.

 12 septembre : Raúl Gómez (Colombien). Baza (Espagne, province de Grenade). Parrain, Curro Vásquez ; témoin, Paco Alcalde ; taureaux de la ganadería de Bernardino Jiménez.

 19 septembre : Franco Cadena (Espagnol). Marbella (Espagne, province de Malaga). Parrain, « El Yiyo » ; témoin, Lorenzo del Olmo ; taureaux de la ganadería de Antonio Ordóñez.

 9 octobre : José Valencia (Colombien). Ciudad Real (Espagne). Parrain, « El Calatraveño » ; témoin, « Niño de Aranjuez ».

 12 octobre : Rafael Sandoval (Mexicain). Madrid. Parrain, Pepe Cáceres ; témoin, José Fuentes ; taureaux de la ganadería de José Escobar.

 17 octobre :
 Herminio Fernández Fernández « Cayetano » (Espagnol). Jaén (Espagne). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Román Serando.
 Juan Calzadilla (Vénézuélien). Torremolinos (Espagne, province de Malaga). Parrain, José Cantero (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Javier Molina.

 2 décembre : Óscar Chapa (Mexicain). Poza Rica (Mexique, État de Veracruz). Parrain, Curro Rivera ; témoin, « Chilolín » ; taureaux de la ganadería de Tequistiapán.

 8 décembre : Curro Valencia (Vénézuélien). Motril (Espagne, province de Grenade). Parrain, « El Berenjeno « (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Campos Peña.

1983 

 22 janvier : Manolo Mejía (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Eloy Cavazos ; témoins, Antonio Lomelín et Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de San Martín.

 30 janvier : Abelardo López López « Abelardo Granada » (Espagnol). Valdemorillo (Espagne, province de Madrid). Parrain, Pepe Pastrana ; témoin, Pepe Luis Vargas ; taureaux de la ganadería de Los Eulogios.

 3 avril : Juan Mora (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Manolo Vázquez ; témoin, Curro Romero ; taureaux des ganaderías de Núñez et Moreno de Guerra.

 14 avril : Fernando Lechuga Cerca « Fernando Rivera » (Espagnol). Guadalajara (Espagne). Parrain, Manolo Cortés ; témoin, José Antonio Campuzano ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.

 16 avril : Curro Durán (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Paco Ojeda ; taureaux de la ganadería de Manolo González.

 25 avril : Luis Fernando Sánchez (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Antonio Lomelín ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Alberto Bailleres.

 7 mai : Pedro Loredo (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Curro Rivera ; témoin, Ricardo Sánchez ; taureaux de la ganadería de Torrecilla.

 30 juin : Bayron de Jesús (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Óscar Silva ; témoin, Víctor Vásquez ; taureaux de la ganadería de El Encenillo.

 31 juillet : Ernesto Belmont Rovira « Belmontillo » (Mexicain). Mexico. Parrain, Joaquín Bernadó.

 7 août : Luciano Núñez (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Guillermo Císcar Mateu « Chavalo » ; témoin, « El Melenas » ; taureaux de la ganadería de Salvador Guardiola.

 4 septembre :
 Pablo Guillermo Quintero Mora « Paquín » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Juan Gómez ; taureaux de la ganadería de El Encenillo.
 Juan Arias (Espagnol). Nerja (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Manzanares » ; témoin, José Luis Galloso ; taureaux de la ganadería de Pérez Pacheco. Il avait pris une première alternative le  à Malaga (Espagne), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 25 septembre : Miguel Ángel Bermudez Castro « Ángel Miguel » (Colombien). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, Manolo Vázquez ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Manuel Álvarez.

 2 octobre : Antonio Ramón Jiménez Muñoz (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Manolo Cortés ; témoin, « El Mangui » ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.

 16 novembre : David Bonilla (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Manolo Arruza ; témoin, Ricardo Sánchez ; taureaux de la ganadería de Torrecilla.

 8 décembre :
 Freddy Villafuerte (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, Antonio José Galán ; témoin, « El Niño de la Capea » ; taureaux de la ganadería de Chuquizongo.
 Antonio do Carmo (Portugais). Tenancingo (Mexique, État de Mexico). Parrain, José de Juan ; témoin, Roberto Miguel ; taureaux de la ganadería de Atenco.

 20 décembre : José Aquilino (Mexicain). Villahermosa (Mexique, État de Tabasco).

1984 

 5 février : Carlos Aragón Cancela (Espagnol). Valdemorillo (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Juan José » ; témoin, Pepe Luis Vargas ; taureaux de la ganadería de El Campillo.

 5 mars : José Aguilar Álvarez « Aguilar Granada » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Curro Durán ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache,

 21 avril : Manuel Cruz Martínez « Morenito de Jaén » (Espagnol). Jaén (Espagne). Parrain, « Paquirri » ; témoin, Luis Francisco Esplá ; taureaux de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes.

 24 mai : Fermín Vioque (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « El Yiyo » ; témoin, « El Soro » ; taureaux de la ganadería de Los Guateles.

 3 juin : Manolo Ternero (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Luis Reina ; témoin, Pepín Jiménez ; taureaux de la ganadería de Antonio Gallego. (Durant sa carrière de novillero, il utilisait l’apodo « Manolo Montes ».)

 4 juin : Valente Arellano (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de San Miguel de Mimiahuapan.

 24 juin : Nicasio Pérez Gómez « Cesterito » (Espagnol). León (Espagne). Parrain, Dámaso González.

 3 août : Sebastián Borrero Morano « Chamaco II » (Espagnol). Huelva (Espagne). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, « Litri » ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.

 7 août : Zoilo Pertíñez Pertíñez « Zoilo Santa Fe » (Espagnol). Plasencia (Espagne, province de Cáceres). Parrain, « Espartaco ».

 25 août :
 Manuel Cascales (Espagnol). Almería (Espagne). Parrain, Rafael de Paula ; témoin, Paco Ojeda ; taureaux de la ganadería de Hermanos Sampedro.
 Fernando Galindo (Espagnol). Alcalá de Henares (Espagne, province de Madrid). Parrain, Dámaso González ; témoin, Curro Vázquez ; taureaux de la ganadería de Ramón Sánchez.

 1er septembre : Vicente Salamanca (Colombien). San Martín de la Vega (Espagne, province de Madrid). Parrain, Fernando Rivera ; témoin, Carlos Aragón Cancela ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.

 29 septembre : Mauricio Fajardo (Colombien). Grenade (Espagne). Parrain, Pepín Jiménez ; témoin, Zoilo Santa Fe ; taureaux de la ganadería de Julio Antonio de la Puerta.

 11 octobre : Roberto Bermejo (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Dámaso González ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez-Tabernero.

 12 octobre :
 Gómez Jaén (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « Antoñete » ; témoin, Arturo Blau Espadas ; taureaux de la ganadería de Terrubias.
 Paco Mena (Colombien). (Lieu inconnu). Parrain, Manolo Cortés ; témoin, Lázaro Carmona ; taureaux de la ganadería de José Cebada Gago.

 21 octobre : Jordán Díaz « El Aragüeño » (Vénézuélien). Huercal Overa (Espagne, province d'Almería). Parrain, José Luis Galloso ; témoin, José Antonio Campuzano ; taureaux de la ganadería de Salvador Gavira.

 17 novembre : Armando Peña « El Catire » (Vénézuélien). Reynosa (Mexique, État de Tamaulipas). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Pedro Loredo ; taureaux de la ganadería de La Playa.

 25 décembre : Manuel Tirado (Espagnol). Uriangato (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Antonio Lomelín.

 28 décembre : Diego Salcedo (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Palomo Linares ; témoin, Tomás Campuzano ; taureaux de la ganadería de Mondoñedo.

 29 décembre : Enrique Delgado (Mexicain). Saltillo (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, « El Niño de la Capea » ; taureaux de la ganadería de El Progreso-San Mateo.

1985 

 1er janvier : Javier Escobar « El Fraile » (Mexicain). Durango (Mexique, État de Durango).

 19 mars : Emilio Oliva (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Rafael de Paula ; témoin, José Luis Galloso ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.

 7 avril : Lucio Sandín (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Rafael de Paula ; taureaux de la ganadería de Torrealta.

 14 avril : Antonio Camarena (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, José Luis Galloso ; taureaux de la ganadería de Germán Hervás.

 18 mai : Nicolás Nossa (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Joselito Castro ; témoin, Leonidas Manrique ; taureaux des ganaderías de El Manzanal et Alberto Cediel.

 29 mai : Jaime Malaver (Espagnol). Madrid. Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, « El Yiyo » ; taureaux des ganaderías de José Matías Bernardos et du comte de Mayalde.

 9 juin : André Viard (Français). Dax (France, département des Landes). Parrain, « Manzanares » ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 17 juin : José Mari Núñez (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Antoñete ».

 22 juin : Manuel Joaquim Fernandes Guedes « Manuel Moreno » (Portugais). Badajoz (Espagne). Parrain, « Antoñete ».

 5 août : Luis Cancela (Espagnol). Soto del Real (Espagne, province de Madrid). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Tomás Campuzano ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez de San Fernando.

 24 août : Tomás Pallín (Espagnol). Peñaranda de Bracamonte (Espagne, province de Salamanque). Parrain, « Juan José » ; témoin, Tomás Campuzano ; taureaux de la ganadería de Valverde.

 6 septembre : Carlos Barroso (Espagnol). Villamayor de Santiago (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Jaime Ostos ; témoin, Andrés Vázquez ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez- Tabernero.

 12 septembre : Ricardo Marcos Sánchez « Sánchez Marcos » (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Dámaso González ; témoin, Curro Durán ; taureaux de la ganadería du marquis de Domecq.

 15 septembre : Jaime Rocca (Colombien). Puerto Banús (Espagne, province de Malaga). Parrain, José Antonio Galán ; témoin, Juan Mora ; taureaux de la ganadería de Francisco Rivera.

 16 septembre : Joaquín Auñon de Faura (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Dámaso González ; témoin, Roberto Domínguez ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 17 septembre : Jorge Manrique (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Roberto Domínguez ; taureaux de la ganadería de Gavira.

 6 octobre : Over Gelaín Fresneda « Gitanillo de América » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, « Espartaco » ; taureaux des ganaderías de El Encenillo et Darío Restrepo.

 12 octobre : Aurelio Ramón Álvarez Narváez « El Porteño » (Vénézuélien). Calanda (Espagne, province de Teruel). Parrain, Raúl Aranda ; témoin, Richard Milian ; quatre taureaux de la ganadería de Leopoldo Lamamié de Clairac et deux de celle de Francisco Galache de Hernandinos, celui de la cérémonie étant de la première.

 13 octobre : Jesús Gonzalo Galindo Scarpeta « El Timy del Caquetá » (Colombien). Florencia (Colombie, département du Caquetá). Parrain, Pepe Cáceres ; témoin, Antonio José Galán ; taureaux de la ganadería de Achury Viejo.

 6 décembre : Fabián Alonso (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de La Magdalena.

1986 

 26 janvier : Manolo Fuentes (Vénézuélien). San Cristóbal (Venezuela, État de Táchira). Parrain, « Morenito de Maracay » ; témoin, « El Soro » ; taureaux de la ganadería de Bella Vista.

 2 mars : Manolo Montoliu (José Manuel Calvo Bonichón), (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Julio Robles ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Manolo Gonzáles et Socorro Sánchez-Dalp.

 27 mars : Dennis Borba (Américain). Mazatlán (Mexique, État de Sinaloa). Parrain, Manolo Arruza ; témoin, « Chicuelín ».

 20 avril : José Miguel Arroyo « Joselito » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain Dámaso González ; témoin Juan Mora ; taureaux de Don Carlos Núñez.

 22 avril : Roberto Fernández « El Quitos » (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de La Paz.

 22 mai : José Antonio Carretero (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.

 30 mai : José Luis Martín Simón « José Luis Seseña » (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Manzanares » ; témoin, José Ortega Cano ; cinq taureaux de la ganadería de Gabriel Hernández Plá dont celui de la cérémonie, un de celle de Alcurrucén.

 14 juin : Álvaro Amores (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Francisco Ruiz Miguel ; témoin, Lucio Sandín ; taureaux de la ganadería de Joaquín Barral.

 24 juin : Guillermo Santillana (Péruvien). Chota (Pérou, région de Cajamarca). Parrain, « Frascuelo ».

 13 juillet : Juan Rivera (Espagnol). Madrid. Parrain, José Luis Galloso.

 20 juillet : Eulalio López Díaz « El Zotoluco » (Mexicain). San Buenaventura (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Miguel « Armillita » » ; témoin, « El Fraile » ; taureaux de la ganadería de La Playa.

 27 juillet : Joël Matray (Français). Saint-Vincent-de-Tyrosse (France, département des Landes). Parrain, Dámaso González ; témoin, Curro Durán ; taureaux de la ganadería de Hubert Yonnet.

 2 août : Emilio Silvera (Espagnol). Huelva (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Paco Ojeda ; taureaux de la ganadería de Isabel Rojas.

 3 août : Alfredo Ferriño (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Curro Rivera.

 28 août : Manolo García (Mexicain). Huamantla (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, Curro Rivera ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Los González.

 29 août : Andrés Caballero (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Pepín Jiménez ; taureaux de la ganadería de Marcos Núñez.

 30 août : Héctor Manuel Jiménez Álvarez « El Gitano Rubio » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Pedrín Benjumea ; témoin, Leonidas Manrique ; taureaux de la ganadería de Santa Catalina.

 6 septembre : Jorge Carmona (Mexicain). Zacatecas (Mexique, État de Zacatecas). Parrain, Antonio Lomelín ; témoin, Curro Rivera ; taureaux de la ganadería de José Julián Llaguno.

 5 octobre : Cristóbal Pardo García « El Cordobés de los Pobres » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Pedrín Castañeda ; témoin, Fernando Rozo ; taureaux de la ganadería de Icuasuco.

 1er novembre : Rafael Sañudo « Fray Gaditano » (Espagnol). Arcos de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, Jaime Ostos.

 30 novembre :
 Paco Barona (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, Dámaso González ; témoin, Victor Mendes ; taureaux de la ganadería de Huagrahuasi.
 Manuel Alfredo Medina López « El Rubi » (Vénézuélien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, « El Venezolano » ; témoin, « Nimeño II » ; taureaux de la ganadería de Rancho Alegre.
 Sergio González (Mexicain). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco).

1987 

 8 février : Rafael Ortas (Vénézuélien). Turmero (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, Bernardo Valencia ; témoin, « El Victoriano » ; taureaux de la ganadería de Vistahermosa.

 2 mars : Jesús Franco Cadena « Franco Cardeño » (Espagnol). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco).

 15 mars : Juan Carlos Vera (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « El Soro » ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Los Guateles.

 18 avril : Marcos Valverde (Espagnol). Hellín (Espagne, province d'Albacete). Parrain, « Antoñete » ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Jiménez Prieto.

 16 mai : Luis Parra Fernández « Jerezano » (Espagnol). Jerez de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, Paco Ojeda; témoin Espartaco; taureaux de la ganadería Juan Pedro Domecq

 25 mai : Fernando Cepeda (Espagnol). Madrid. Parrain, Rafael de Paula ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Torrealta.

 31 mai : Carmelo García Cobo « Carmelo » (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, Paco Ojeda.

 21 juin : José Barceló Alomar « Campanilla » (Espagnol). Muro (Îles Baléares). Parrain, Luis Francisco Esplá ; témoin, Curro Durán ; trois taureaux de la ganadería de Los Bayones, deux de celle de Los Majadales dont celui de la cérémonie, et un de celle de Alipio Pérez-Tabernero Martín.

 30 juillet : Fernando Lozano (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, « El Soro » ; taureaux de la ganadería de Sépúlveda.

 9 août : Paquito Leal (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Dámaso González ; témoin, Tomás Campuzano ; taureaux de la ganadería de Hubert Yonnet.

 15 août : Walter Castillo Bedoya « El Macareno » (Colombien). El Burgo de Osma (Espagne, province de Soria). Parrain, Roberto Domínguez ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Salustiano Galache.

 17 août : Eduardo Moreno Arocena « Lalo Moreno » (Espagnol). Tafalla (Espagne, Navarre). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, Pepín Jiménez ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez Angoso.

 5 septembre :
 Antonio Mondéjar (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Manolo Cascales ; taureaux de la ganadería de Benítez Cubero.
 Antonio Cobo Aramburu « El Cobeño » (Colombien). Las Pedroñeras (Espagne, province de Cuenca). Parrain, Enrique Marín ; témoin, Juan Herrera ; taureaux de la ganadería de Rosario Corredor.

 8 septembre : Nelson Segura (Colombien). Barbastro (Espagne, province de Huesca). Parrain, José Luis Galloso ; témoin, « Manili » ; taureaux de la ganadería de José Escobar.

 10 septembre : Rafael de la Viña (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 22 septembre :
 José Pedro Prados Martín « El Fundi » (Espagnol) et José Luis Bote (Espagnol). Villaviciosa de Odón (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Antonio Arribas.
 Manuel de Paz (Espagnol). Munera (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Dámaso González ; témoin, Tomás Campuzano ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.

 26 septembre :
 Luis Miguel Calvo (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Manili » ; témoin, Tomás Campuzano ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.
 Miguel Báez Spínola « Litri » (Espagnol) et Rafael Camino (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain de « Litri », son père Miguel Báez Espuny « Litri » ; parrain de Rafael Camino, son père Paco Camino ; taureaux de la ganadería de Jandilla.

 28 novembre : Rodrigo Marín (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, Victor Mendes ; témoin, José Antonio Carretero ; taureaux de la ganadería de Huagrahuasi.

 6 décembre : Martín Sánchez (Mexicain). Tampico (Mexique, État de Tamaulipas).

 12 décembre : Alejandro Oliver Sales « Alejandro del Olivar » (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, César Pastor ; taureaux de la ganadería de Begoña.

1988 

 21 mars : Juan Alejandro Silveti Barry (Mexicain). Irapuato (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, David Silveti ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Begoña.

 2 avril : Edgar Bejarano (Mexicain). Tampico (Mexique, État de Tamaulipas). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Manolo Martínez.

 24 avril : Héctor de Granada (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Begoña.

 29 mai : Celso Ortega (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, « Litri » ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.

 19 juin : Alberto Galindo « El Geno » (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Manolo Martínez ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Mimiahuapán.

 25 juin : Rui Bento Vasques (Portugais). Badajoz (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Paco Ojeda ; taureaux de la ganadería du marquis de Albayda.

 26 juin : Gonzalo Gómez Guadalupe Fernández « Gonzalo Guadalupe » (Espagnol). Tolosa (Espagne, province de Guipuscoa). Parrain, Julio Robles ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Sayalero y Bandrés.

 10 juillet : Mauricio Portillo (Mexicain). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, David Silveti ; taureaux de la ganadería de Reyes Huerta.

 26 juillet : Luis Ignacio Castro Alba « El Lucas » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Leonidas Manrique ; témoin, Víctor Vásquez ; taureaux de la ganadería de El Aceituno.

 2 août : Raúl Galindo (Espagnol). Azpeitia (Espagne, province de Guipuscoa). Parrain, « Litri » ; témoin, Rafael Camino.

 7 août : Ricardo Sevilla Jiménez « Chicuelo de Albacete » (Espagnol). Hellín (Espagne, province d'Albacete). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Rafael de la Viña ; taureaux de la ganadería de Cunhal Patricio.

 8 août :  Niño de la Taurina  (Juan Carlos Collado García) (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, « Antoñete » ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Luis Algarra.

 10 août : Raúl Zorita (Espagnol). Huesca (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Julio Robles ; taureaux de la ganadería de Jandilla.

 15 août :
 Román Lucero (Espagnol). Bolaños de Calatrava (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Pedro Lara ; témoin, Marcos Valverde ; taureaux de la ganadería de Ramos Flores.
 Iván Sosa (Vénézuélien). El Burgo de Osma (Espagne, province de Soria). Parrain, José Luis Palomar ; témoin, Alberto Meza ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.

 27 août : José Antonio Martín « Joselito Muñoz » (Espagnol). Peñaranda de Bracamonte (Espagne, province de Salamanque). Parrain, Paco Alcalde ; témoin, « Morenito de Maracay » ; taureaux de la ganadería de Caridad Cobaleda.

 14 septembre : José Luis Ramos (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, « Litri » ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 17 septembre : Aurelio Mora « El Yeyo » (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, Hernán Ondarza ; taureaux de la ganadería de Golondrinas.

 7 octobre : Salvador Marín Torres (Espagnol). Fuengirola (Espagne, province de Malaga). Parrain, Alfonso Galán ; témoin, Jesús Márquez.

 1er décembre : José Luis Mirafuentes Rivera « José Luis Herros » (Mexicain). Tlalnepantla (Mexique, État de Morelos). Parrain, David Silveti ; témoin, Javier Bernaldo ; taureaux de la ganadería de Javier Bernaldo. 

 4 décembre : José Luis Cobo (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, « Litri » ; témoin, Rafael Camino ; taureaux de la ganadería de Huagrahuasi.

1989 

 29 janvier : Joselito Balza (Vénézuélien). San Cristóbal (Venezuela, État de Táchira). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, José Antonio Carretero ; taureaux de la ganadería de Campolargo.

 26 février : Arturo Díaz « El Coyo » (Mexicain). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Curro Rivera ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de San Felipe Torres Mochas.

 15 avril : Rafael Perea Cordero « El Boni » (Espagnol). Madrid. Parrain, Manuel Cascales ; témoin, Luis Cancela ; taureaux de la ganadería de Félix Hernández Barrera.

 23 avril : Juan Trosel Estévez « Juanito Valencia » (Vénézuélien). Chivacoa (Venezuela, État de Yaracuy). Parrain, Bernardo Valencia ; témoin, Curro Valencia ; taureaux de la ganadería de Rancho Grande.

 20 mai :  (Équateurien). Aracena (Espagne, province de Huelva). Parrain, Manuel Moreno ; témoin, Marcos Valverde ; trois taureaux de la ganadería du marquis de Domecq, deux de celle de los hijos de don Bernardino Giménez Indarte et un de celle de Fermín Bohórquez, celui de la cérémonie étant de la première.

 25 mai : Juan Antonio Cuéllar Fernández « Juan Cuellár » (Espagnol). Madrid. Parrain, Curro Vázquez ; témoin, Victor Mendes ; taureaux de la ganadería de María Lourdes Martín de Pérez-Tabernero.

 24 juin : Manuel Molina (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Julio Robles.

 25 juin : Stéphane Meca (Français). Saint-Sever (France, département des Landes). Parrain, Victor Mendes ; témoin, Fernando Cepeda ; taureaux de la ganadería de Juan Andrés Garzón

 9 juillet : Ismael Gómez « Mayito » (Mexicain). Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie). Parrain, David Silveti ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Begoña.

 23 juillet : José María Plaza (Espagnol). Tarragone (Espagne). Parrain, « Manili » ; témoin, José Luis Palomar ; taureaux de la ganadería de La Castilleja.

 27 juillet : Antonio Ruiz Soro « El Soro II » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, son frère Vicente Ruiz Soro « El Soro » ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Peralta.

 3 août : Francisco José Ruiz Román « Espartaco Chico » (Espagnol). Huelva (Espagne). Parrain, son frère Juan Antonio Ruiz Román « Espartaco ».

 5 août :
 Carlos Páez Junco « Carlos del Junco » (Colombien). Boceguillas (Espagne, province de Ségovie). Parrain, Joaquín Bernado ; témoin, Vicente Magro ; taureaux de la ganadería de La Capea.
 Julio Pedro Rebate Mendaña « Julio Norte » (Espagnol). Íscar (Espagne, province de Valladolid). Parrain, Julio Robles ; témoin, Jorge Manrique ; taureaux de la ganadería de Ángela Rodríguez de Arce.

 6 août : Michel Lagravère (Français). Soto del Real (Espagne, province de Madrid). Parrain, Pepín Jiménez ; témoin, Luis Miguel Calvo ; taureaux de la ganadería de Francisco Ojeda González. 

 13 août : Manolo Rodríguez (Vénézuélien). Teziutlán (Mexique, État de Puebla). Parrain, Curro Rivera ; témoin, Miguel Espinosa « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Santa Rosa de Lima.

 15 août :
 Pepe Luis Martín (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Rafael de Paula ; taureaux de la ganadería de Diego Puerta.
 Eduardo José Amaral de Oliveira « Eduardo Oliveira » (Portugais). Almendralejo (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Curro Vázquez ; témoin, Luis Reina ; taureaux de la ganadería de Joaquín Buendía.

 19 août : Manuel Piña « El Fúnebre » (Vénézuélien). Aroa (Venezuela, État de Yaracuy). Parrain, Bernardo Valencia ; témoin, « El Porteño » ; taureaux de la ganadería de Campolargo.

 30 septembre : Luis Cortez « Bombita » (Colombien). Fuengirola (Espagne, province de Malaga). Parrain, Antonio José Galán ; témoin, Paco Alcalde ; trois taureaux de la ganadería de Marcos Núñez, deux de celle de Quesada et un de celle de Manuel Álvarez.

 8 octobre : Marco Girón (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Rancho Grande.

 12 octobre : Rodolfo Lobo Arrán « Rodolfo Pascual » (Espagnol). Laguna de Duero (Espagne, province de Valladolid). Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, Celso Ortega ; taureaux de la ganadería de Victorino Martín.

 19 novembre :
 Enrique Garza (Mexicain). Mexico. Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de San Martín.
 Óscar Rafael Montesinos « El Yaracuy » (Vénézuélien). Maracaibo (Venezuela, État de Zulia). Parrain, « Manili » ; témoin, Bernardo Valencia ; taureaux de la ganadería de Tierra Blanca.

 10 décembre : José Fernando Arango Zapata « José Fernando » (C). Ibagué (Colombie, département de Tolima). Parrain, « El Marismeño » ; témoin, César Rincón ; taureaux de la ganadería de El Socorro.

1990 

 20 janvier : Pepe Murillo (Mexique). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Humberto Moro ; témoin, Paco Dóddoli.

 28 janvier : Joselito Borda (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, « El Cali » ; témoin, César Rincón ; taureaux de la ganadería de Vista Hermosa.

 16 mars : Enrique Ponce (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Joselito » ; témoin « Litri » ; taureaux de la ganadería de Puerta Hermanos.

 30 mars : Miguel Rodríguez (Espagnol). Arenas de San Pedro (Espagne, province d'Ávila). Parrain, « Joselito » ; témoin, Rafael Camino ; taureaux de la ganadería de María Auxilio Holgado.

 14 avril : Nelson Álvaro Romero Sanmiguel « Paco Romero » (Colombien). Carthagène des Indes (Colombie, département de Bolívar). Parrain, Jorge Herrera ; témoin, Pepe Ruiz ; taureaux de la ganadería de Aguas Vivas.

 15 avril : Julio Aparicio (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 13 mai : David Luguillano (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Roberto Domínguez ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Los Guateles.

 23 mai : Fernando Cámara (Espagnol). Madrid. Parrain, Rafael de Paula ; témoin, Curro Vázquez ; taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez.

 2 juin : Denis Loré (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Emilio Muñoz ; témoin, Fernando Lozano ; taureaux de la ganadería de José Luis Marca.

 24 juin : Luis Miguel Zapico (Espagnol). León (Espagne). Parrain, Roberto Domínguez.

 14 juillet : Sergio Sánchez (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, José Luis Palomar ; témoin, « El Fundi » ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 15 juillet : Alfredo Lomelí (Mexicain). Ciudad Juárez (Mexique, État de Chihuahua). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Alejandro Silveti ; taureaux de la ganadería de Santoyo.

 21 juillet : César Camacho (Colombien). Sogamoso (Colombie, département de Boyacá). Parrain, Jorge Herrera ; témoin, « Gitanillo de América » ; taureaux de la ganadería de Icuasuco.

 22 juillet : Gregorio de Jesús (Espagnol). Tarragone (Espagne). Parrain, Tomás Campuzano ; témoin, Emilio Oliva ; taureaux de la ganadería de los Herederos de don José Escobar.

 14 août : Bernard Carbuccia « Bernard Marsella » (Français). Béziers (France, département de l’Hérault. Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, Rafael de la Viña ; taureaux de la ganadería de Murteira Grave.

 27 août : Antonio Barranco López de Sa « Antonio Posada » (Espagnol). Villarrobledo (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Rafael Camino ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 28 août : Francisco Vallejo (Espagnol). Tarazona (Espagne, province de Saragosse). Parrain, « El Soro » ; témoin, Rafael Camino ; taureaux de la ganadería de los Hermanos Domínguez Camacho.

 2 septembre : Jorge de Jesús Gleason « El Glisón » (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, Alejandro Silveti ; taureaux de la ganadería de Manuel Macías

 8 septembre : Juan Alfaro « Alfarito » (Vénézuélien). Yunclillos (Espagne, province de Tolède). Parrain, Juan Herrera (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Javier de la Cruz) ; taureaux de la ganadería de Francisca Rodríguez Balderas.

 15 septembre : Francisco Javier García del Peso « El Javi » (Espagnol). Fuenlabrada (Espagne, province de Madrid). Parrain, « El Fundi » ; témoin, Juan Cuellár ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez Angoso.

 16 septembre : Juan Clemente (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Alejandro Silveti ; témoin, Alfredo Lomelí ; taureaux de la ganadería de Las Huertas.

 21 septembre : Jesús Janeiro Bazán « Jesulín de Ubrique » (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Emilio Muñoz ; taureaux de González Sánchez-Dalp.

 22 septembre :
 Emilio Colmenero Colmenero « El Charro » (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Francisco Campos « El Lobo » ; témoin, Sánchez Marcos ; quatre taureaux de la ganadería de la Viuda de don Antonio Flores Tassara et deux de celle de Francisco Osborne Domecq, celui de la cérémonie étant de la première.
 Bernardo Antonio Trosel Estévez « José Antonio Valencia » (Vénézuélien). Huete (Espagne, province de Cuenca). Parrain, « Morenito de Jaén » ; témoin, « El Soro II » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Jacinto Ortega Casado.

 23 septembre : Edgar José Zúñiga del Corral « Joselillo de Colombia » (Colombien). Oviedo (Espagne, principauté des Asturies). Parrain, Roberto Domínguez ; témoin, Rafael de la Viña ; taureaux de la ganadería de Molero Hermanos.

 9 octobre : Víctor Manuel Blázquez (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « El Soro » ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Salustiano Galache.

 4 décembre : Juan de la Cruz (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, Roberto Domínguez ; témoin, Victor Mendes ; taureaux de la ganadería de Huagrahuasi.

 15 décembre : Teodoro Gómez (Mexicain). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, Paco Dóddoli ; taureaux de la ganadería de Campo Alegre.

 16 décembre :
 Gildardo Rojas Contreras (alias Félix Rojas) « El Espontáneo » (Colombien). Ibagué (Colombie, département de Tolima). Parrain, « Gitanillo de América » ; témoin, Nicolás Nossa ; taureaux de la ganadería de Ernesto Gutiérrez.
 Víctor Manuel Zambrano Cortés « Care Monja » (Colombien). Tunja (Colombie, département de Boyacá). Parrain, Jorge Herrera ; témoin, Jairo Antonio Castro ; taureaux de la ganadería de La Carolina.

 23 décembre : Rafael Ortega (Mexicain). Puebla (Mexique, État de Puebla). Parrain, Manolo Arruza ; témoin, David Silveti ; taureaux de la ganadería de Reyes Huerta.

1991 

 20 janvier : Guillermo Díaz Piedrahita « Guillermo Perlaruiz » (Colombien). Manizales (Colombie, département de Caldas). Parrain, « El Puno » ; témoin, « Gitanillo de América » ; taureaux de la ganadería de Ernesto Gutiérrez.

 21 janvier : Juan Pablo Buitrago (Colombien). Armenia (Colombie, département du Quindío). Parrain, « Joselito » ; témoin, Fernando Lozano ; taureaux de la ganadería de Vistahermosa.

 31 mars : Martín Pareja-Obregón (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Torrealta.

 1er avril : Tino Lopes (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Victor Mendes ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 17 avril : Antonio Manuel Punta (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 27 avril : Luis Milla (Espagnol). San Martín de la Vega (Espagne, province de Madrid). Parrain, « El Fundi » ; témoin, Juan Cuéllar ; taureaux de la ganadería de Garcibravo.

 1er mai : Ángel García « El Chaval » (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, David Silveti ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Vicky de la Mora.

 23 mai : Juan Serrano Pineda « Finito de Córdoba » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, Fernando Cepeda ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 2 juin : Paquito Ruiz (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Montalvo.

 20 juillet : Juan Carlos Landrove (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Espartaco » ; témoin, César Rincón ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Manuel Álvarez.

 4 août : Felipe Martins (Français). Bayonne (France, département des Pyrénées-Atlantiques). Parrain, « Joselito » ; témoin, Rafael Camino ; taureaux de la ganadería de José Luis Vasconcellos.

 16 août : Franck Evans Kelly « El Inglés » (Britannique). Chillón (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, « El Soro » ; témoin, « El Soro II » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Arjona.

 18 août :
 Cristo González (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.
 Víctor Manuel Caballero Fonseca « Víctor Manuel » (Colombien). Chinácota (Colombie, département du Nord de Santander). Parrain, Víctor Vásquez ; témoin, César Camacho ; taureaux de la ganadería de La Toma.

 25 août :
 César Pérez (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Antonio Manuel Punta ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez de San Fernando.
 Julián Calderón Guerrero « El Jato » (Espagnol). Tarragone (Espagne). Parrain, Antonio Mondéjar (pas de témoin, la corrida étant une corrida mixte complétée par le novillero Luis Delgado) ; taureaux de la ganadería de los Hermanos Santamaría López. (« El Jato » était né en 1939 ; au cours de sa – longue – carrière de novillero, il avait successivement utilisé les apodos de « Julián de Badajoz », « Julián Guerrero » et « Guerrero Calderón ».)

 20 septembre :
 Manuel Caballero (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Dámaso González ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Jandilla.
 Domingo García Montiel Dominguín (Espagnol). Yecla (Espagne, province de Murcie). Parrain, Emilio Muñoz ; témoin, César Rincón ; taureaux de la ganadería de José Manuel Sánchez.

 22 septembre : Vicente Moro (E). Salamanque (Espagne). Parrain, Sánchez Marcos ; témoin, « El Charro » ; taureaux de la ganadería de Fernández Palacios.

 12 octobre : Jorge Cantú Cantú « El Gallo » (Mexicain). Cadereyta Jiménez (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Curro Rivera ; témoin, Enrique Garza ; taureaux de la ganadería de Espíritu Santo.

 13 octobre : Edgar Marín « El Caracas » (Vénézuélien). Maturín (Venezuela, État de Monagas). Parrain, Bernardo Valencia ; témoin, Freddy Girón ; taureaux de la ganadería de Guayabita.

 20 octobre : Eduardo Ospina Pérez « El Conejo » (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Álvaro Torel ; témoin, Diego Salcedo ; taureaux de la ganadería de El Socorro.

 3 novembre :
 Noel Petro (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Pepe Ruiz ; témoin, Guillermo Perlaruiz ; taureaux de la ganadería de Alberto Cediel.
 Andrés Alberto Kury Gómez « Palmeño » (Colombien). Palmira (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Juan Cuellár ; taureaux de la ganadería de Guachicono.

 25 décembre : Óscar San Román (Mexicain). Santiago de Queretaro (Mexique, État de Queretaro de Arteaga). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Javier Garfias.

 30 décembre : Leonidas Manrique Morales « Pepe Manrique » (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Roberto Domínguez ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Ambalo.

1992 

 5 février : Arturo Gilio (Mexicain). Mexico. Parrain, Roberto Domínguez ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Santiago.

 15 mars : Juan Villanueva (Français). Benicarló (Espagne, province de Castellón). Parrain, « El Soro » ; témoin, « Litri » ; taureaux de la ganadería de Puerta Hermanos.

 21 mars : Alfonso Rondón (Vénézuélien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, Guillermo Capetillo ; quatre taureaux de la ganadería de Rancho Grande et deux de celle de Rancho Grande, celui de la cérémonie étant de cette dernière.

 28 mars : Pepe Manfredi (Espagnol). Bocairente (Espagne, province de Valence). Parrain, « Espartaco » ; témoin, « El Soro » ; taureaux de la ganadería de Juan Antonio Ruiz Román.

 4 avril : Mario del Olmo (Mexicain). Texcoco (Mexique, État de Mexico). Parrain, David Silveti ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Fernando de la Mora.

 19 avril : Mariano Jiménez (Espagnol). Madrid. Parrain, Dámaso González ; témoin, Fernando Cámara ; taureaux de la ganadería de El Torero.

 27 mai : Rafael Jiménez González « Chiquilín » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Jandilla.

 6 juin : Antonio Borrero Borrero « Chamaco » (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, Fernando Cepeda ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

 4 juillet : David Oliva (Espagnol). Chiclana de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, son frère Emilio Oliva.

 7 juillet : Francisco Javier Martínez Muyol « Paquiro » (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, José Ortega Sánchez ; taureaux de la ganadería de Ortega Sánchez.

 19 juillet : Pepe Cruz (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, Fermín « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Roberto Puga.

 15 août : Carlos Alberto Da Conceição « Parreirita Cigano » (Portugais). Almonaster la Real (Espagne, province de Huelva). Parrain, Manuel Moreno (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Rafael Peralta).

 16 août :
 José Luis Navarro (Vénézuélien). Táriba (Venezuela, État de Táchira). Parrain, César Pastor ; témoin, « El Soro II » ; taureaux de la ganadería de Rancho Grande.
 José Rubén (Espagnol). Vitigudino (Espagne, province de Salamanque). Parrain, Sánchez Marcos ; témoin, José Luis Ramos ; taureaux de la ganadería de Onofre San Miguel.

 29 août : Pedro Carra (Espagnol). Calahorra (Espagne, La Rioja). Parrain, Roberto Domínguez ; témoin, Juan Mora ; taureaux de la ganadería de Peñajara.

 31 août : Antonio Briceño (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, Pedrín Benjumea ; témoin, José Luis de los Reyes ; taureaux de la ganadería de Marcos Núñez.

 18 septembre : José Luis Vega Fernández « Joselito de Vega » (Espagnol). Mora (Espagne, province de Tolède). Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, « El Soro » ; taureaux de la ganadería de Juan Luis Fraile.

 19 septembre : Erick Cortés (Vénézuélien). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, César Rincón ; taureaux de la ganadería de Jandilla.

 22 septembre : Juan Manuel Sánchez Moro « Manolo Sánchez » (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, Roberto Domínguez ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Joaquín Núñez del Cuvillo.

 25 septembre : Marcos Sánchez Mejías (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.

 29 septembre : Francisco Delgado Espino « Paco Delgado » (Espagnol). Úbeda (Espagne, province de Jaén). Parrain, « Litri » ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de los Herederos de José Luis Osborne Vázquez.

 4 octobre :
 Philippe Delapeyre « El San Gilen » (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Pedro Castillo ; témoin, Curro Durán ; taureaux de la ganadería de Jean Riboulet.
 Domingo Valderrama (Espagnol). Floirac (France, département de la Gironde). Parrain, Richard Milian ; témoin, « Paquiro » ; taureaux de la ganadería de Guadaira.

 7 octobre : José Raúl Gracia Hernández « El Tato » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.

 12 octobre : Óscar Higares (Espagnol). Madrid (Espagne). Parrain, Roberto Domínguez ; témoin, Pepe Luis Vázquez ; taureaux de la ganadería de Manolo González.

 18 octobre : Leonardo Benítez (Vénézuélien). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de José Garfías.

 20 novembre : Víctor Moctezuma Santoyo « Víctor Santos » (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Curro Rivera.

 5 décembre : Rodrigo Galguera (Mexicain). Santiago de Querétaro (Mexique, État de Querétaro de Arteaga). Parrain, Curro Romero ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Lebrija.

 6 décembre :
 Pablo Salas (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, Victor Mendes ; témoin, « El Soro » ; taureaux de la ganadería de « El Dulce Nombre de Jesús ».
 Arturo Manzur (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León).

 29 décembre : José Luis Gómez Ospina « Dinastía » (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Jesulín de Ubrique ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de Punta Humbría.

1993 

 24 janvier : Jaime Devia (Colombien). Manizales (Colombie, département de Caldas). Parrain, « Gitanillo de América » ; témoin, Guillermo Perlaruiz ; taureaux de la ganadería de Ernesto Gutiérrez.

 16 mars : Ángel de la Rosa (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, César Rincón ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de José Luis Marca.

 9 avril : Javier Vázquez (Espagnol). Madrid. Parrain, Dámaso González ; témoin, Pepín Jiménez ; taureaux de la ganadería de José Vázquez.

 11 avril : Manuel Díaz González « El Cordobés » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain Curro Romero ; témoin « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de Torrealta.

 21 avril : Luis Ortiz Valladares « Luis de Pauloba » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Manolo Cortés ; témoin, Curro Durán ; taureaux de la ganadería du comte de la Maza.

 15 mai :
 José Ignacio Ramos (Espagnol). Vitoria (Espagne, province d'Alava). Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, Rui Bento Vasques ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez-Angoso.
 Gilmer Urbina « Morenito de Caracas » (Vénézuélien). Puebla de los Angeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, « El Glison » ; témoin, Arturo Manzur ; taureaux de la ganadería de Manuel Martinez Ancira.

 16 mai : Rafael Martínez (Vénézuélien). Valencia (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, Luis Miguel Calvo ; témoin, « Paquiro » ; taureaux de la ganadería de Laguna Blanca.

 13 juin : Leonardo Leal (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, Celestino Correa ; témoin, « Gitanillo de América » ; taureaux de la ganadería de Campolargo.

 24 juin : Luis José Amador (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de José María Manzanares.

 4 juillet : Ricardo Aguín Ochoa « El Molinero » (Français-Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Los Guateles.

 14 août :
 Manuel Romero « Romerito » (Espagnol). El Espinar (Espagne, province de Ségovie). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Óscar Higares ; taureaux de la ganadería de Hermanos Sampedro.
 Luis Reyter (Colombien). (Colombie, ville inconnue). Parrain, Alberto Mesa ; témoin, Manolo Mejía ; taureaux de la ganadería de Fuentelapeña.

 15 août : Joaquín Díaz García « Cuqui de Utrera » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Domingo Valderrama ; témoin, Antonio Manuel Punta ; taureaux de la ganadería de José Ortega.

 20 août : Julio Martínez (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Dámaso González ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 3 septembre : Paco Aguilera (Espagnol). Priego de Córdoba (Espagne, province de Cordoue). Parrain, Jesulín de Ubrique ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de Francisco Campos Peña.

 5 septembre : Óscar Roberto Yangüez González alias « Roberto Antolín » « El Millonario » (Espagnol). Palencia (Espagne). Parrain, David Luguillano ; témoin, Manolo Sánchez ; taureaux de la ganadería de Branco Nuncio.

 10 septembre : Alonso Díaz (Vénézuélien). Tovar (Venezuela, État de Mérida). Parrain, Richard Milian ; témoin, Luis de Pauloba ; quatre taureaux de la ganadería de La Fundación et deux de celle de Los Ramírez, celui de la cérémonie étant de cette dernière.

 11 septembre :
 Pepín Liria (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.
 Andrés Sánchez (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Dámaso Alonso ; témoin, « El Niño de la Capea » ; taureaux de la ganadería de Clairac.
 Jesús Enríquez (Mexicain) et Marco Antonio Aguirre (Mexicain). Zacatecas (Mexique, État de Zacatecas). Parrain, David Silveti ; témoin, Jorge Carmona ; taureaux de la ganadería de Torrecilla.

 23 septembre : José Antonio Muñoz (Espagnol). Fregenal de la Sierra (Espagne, province de Badajoz). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Victor Mendes ; taureaux de la ganadería de Sayalero y Bandrés.

 9 octobre : Alfredo Ríos « El Conde » (Mexicain). Pachuca (Mexique, État de Hidalgo). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, David Silveti ; taureaux de la ganadería de Huichapan.

 31 octobre : Antonio Palmera (Vénézuélien). San Carlos (Venezuela, État de Cojedes). Parrain, Celestino Correa

 14 novembre : Humberto Flores (Mexicain). Durango (Mexique, État de Durango). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, « El Zotoluco ».

 20 novembre : Adrián Flores (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, David Silveti ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Teófilo Gómez.

 27 novembre : Federico Pizarro (Mexicain). Santiago de Querétaro (Mexique, État de Querétaro de Arteaga). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Fernando de la Mora.

 6 décembre : Ramiro Moisés Freire Zamaniego « Antonio Campana » (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, César Rincón ; témoin, « Niño de la Taurina » ; taureaux de la ganadería de Santa Rosa.

1994 

 6 mars : José Manrubia (Français). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Manolo Mejia ; témoin, Adrián Flores ; taureaux de la ganadería de Yturbe Hermanos.

 16 mars : Manolo Carrión (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes.

 19 mars : José Luis Gonçalves (Portugais). Badajoz (Espagne). Parrain, Juan Mora ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de José Cebada Gago.

 20 mars : José Carlos Lima Granada « Lima de Estepona » (Espagnol). Estepona (Espagne, province de Malaga). Parrain, Palomo Linares ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de El Torero.

 3 avril : Frédéric Leal (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Tino Lopes ; témoin, José Manrubia ; taureaux de la ganadería de García Jiménez Hermanos.

 9 avril : Manuel Campuzano (Espagnol). Zafra (Espagne, province de Badajoz). Parrain, son frère José Antonio Campuzano ; témoin, son frère Tomás Campuzano ; taureaux de la ganadería de los Herederos de José Escobar. 

 16 avril : Carlos Neila (Espagnol). Mejorada del Campo (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Niño de la Taurina » ; témoin, Javier Vázquez ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Martínez Benavides.

 24 avril : Juan Alonso Dávila « Juan Alonso » (Équateurien). Riobamba (Équateur, province du Chimborazo). Parrain, « El Inclusero » ; témoin, José Luis Bote ; taureaux de la ganadería de Atillo.

 7 mai : Joselito Paya (Espagnol). Torrevieja (Espagne, province de Valence). Parrain, Tomás Campuzano ; témoin, Sergio Sánchez ; taureaux de la ganadería de El Pizarral.

 25 mai : Jesús Pérez Gallego « El Madrileño » (Espagnol). Madrid. Parrain, Palomo Linares ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 30 mai : Regino Agudo (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Valdemoro.

 18 juin : Juan José Padilla (Espagnol). Jerez de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, Pedro Castillo ; témoin, « Niño de la Taurina » ; taureaux de la ganadería de Benitez Cubero.

 26 juin : Pedro Alexandro Roque Silva « Pedrito de Portugal » (Portugais). Badajoz (Espagne). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Mercedes Pérez-Tabernero Montalvo.

 28 juin : Francisco Miguel Barragán Díaz « El Umbreteño » (Espagnol). Burgos (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de José Luis Marca.

 24 juillet : Luis Delgado (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Curro Vázquez ; témoin, Luis Francisco Esplá ; taureaux de la ganadería de Andrés Ramos Plaza.

 25 juillet : Vicente Barrera (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Litri » ; taureaux de la ganadería de Joao Moura.

 26 juillet : Francisco Miguel Delamo Chardi « Paco Senda » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Litri » ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Joaquín Núñez del Cuvillo.

 29 juillet : José Ignacio Sánchez (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, « Joselito » ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.

 15 août :
 Manolo Corona (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, José Luis Parada ; témoin, Pepín Liria ; taureaux de la ganadería de Prieto de la Cal.
 Juan José Trujillo (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Álvaro Domecq.

 29 août : Jesús Romero (Espagnol). Alcalá de Henares (Espagne, province de Madrid). Parrain, Dámaso González ; témoin, Óscar Higares ; taureaux de la ganadería de Baltasar Ibán.

 9 septembre : Juan Fernández Mendoza « Juan de Félix » (Espagnol). Andújar (Espagne, province de Jaén). Parrain, Emilio Muñoz ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Jodar y Ruchena.

 5 octobre : Luis Pietri (Vénézuélien). León (Espagne). Parrain, Tomás Campuzano ; témoin, Julio Norte ; taureaux de la ganadería de San Marcos.

 9 octobre : Pedro Pérez « Manili » (Vénézuélien). Huaros (Pérou, province de Lima). Parrain, José Antonio Rodríguez ; témoin, Freddy Villafuerte ; taureaux de la ganadería de Buenavista.

 15 octobre : José Luis Pérez Lozano « Niño del Tentadero » (Espagnol). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, « Litri » ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de José Luis Pereda García.

 22 octobre : César Augusto González Sarmiento « El César » (Colombien). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Palomo Linares ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo.

 23 octobre : Dan Jhony Vargas Martínez « Sebastián Vargas » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Nelson Segura ; témoin, César Camacho ; taureaux de la ganadería de Carlos Barbero.

 30 octobre : Guillermo González « El Chilolo » (Mexicain). Mérida (Mexique, État de Yucatán). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Manolo Arruza ; taureaux de la ganadería de Montecristo.

 26 novembre : Rogelio Treviño (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, « Manzanares » ; témoins, Vicente Barrera et Alejandro Silveti ; taureaux de la ganadería de San Martín.

 28 novembre : Ricardo Ortiz (Espagnol). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, « Joselito » ; témoin, Juan de la Cruz ; taureaux de la ganadería de Campo Bravo.

 1er décembre : Carlos Manuel Edgar Perucho « Carlos Rondero » (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Arroyo Zarco.

 11 décembre : Diego Fernando González Polanía « Diego González » (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Curro Vázquez ; témoin, Juan Mora ; taureaux de la ganadería de Ernesto González Arango.

1995 

 1er janvier : Miguel Lahoz (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Curro Rivera ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Xajay.

 20 janvier : José María Luévano (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, Manolo Mejía ; taureaux de la ganadería de Juan de Begoña.

 22 janvier : Edgar García Agudelo « El Dandy » (Colombien). Manizales (Colombie, département de Caldas). Parrain, José Antonio Campuzano ; témoins, Tomás Campuzano et Guillermo Perlaruiz ; taureaux de la ganadería de Ernesto Gutiérrez.

 2 février : José Luis Peralta (Espagnol). Marchena (Espagne, province de Séville). Parrain, Palomo Linares ; témoin, Manuel Benítez « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Ramón Sánchez.

 4 février : Adolfo de los Reyes (Espagnol). Alcalá de Guadaira (Espagne, province de Séville). Parrain, Palomo Linares ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.

 5 février : Leonardo Coronado (Vénézuélien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, « Morenito de Maracay » ; témoin, Óscar Higares ; taureaux de la ganadería de Chicalá.

 19 mars :
 Manolo Martínez (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Pepe Luis Vargas ; taureaux de la ganadería de Curro Rivera.
 José Luis Cordovés (Vénézuélien). La Plaza de Paraguachí (Venezuela, État de Nueva Esparta). Parrain, Bernardo Valencia ; témoin, « El Rubi » ; taureaux de la ganadería de Campolargo.

 8 avril :
 Ricardo Montaño « El Negro » (Mexicain). Texcoco (Mexique, État de Mexico). Parrain, Manolo Mejía ; témoin, Alejandro Silveti ; taureaux de la ganadería de Javier Garfias.
 Juan Antonio Cobos (Espagnol). Guillena (Espagne, province de Séville). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Adolfo de los Reyes ; taureaux de la ganadería de Ramón Sánchez.

 9 avril :
 Juan Carlos García (Espagnol). Jaén (Espagne). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Jerónimo Martínez.
 Miguel Martín (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, « Pedrito de Portugal » ; taureaux de la ganadería de Sancho Dávila.
 Víctor Sánchez Cerdá « Víctor Puerto » (Espagnol). Ciudad Real (Espagne). Parrain, « Litri » ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Luis Algarra.

 16 avril :
 Abel Oliva (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, José Antonio Campuzano ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de Vasconcellos.
 Javier Conde (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, « El Niño de la Capea » ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.

 23 avril :
 Francisco Rivera Ordóñez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.
 Néstor Adolfo Hoyos Villafañe « Manolo Estrada » (Colombien). Riobamba (Équateur, province du Chimborazo). Parrain, Alejandro Silveti ; témoin, Rodrigo Marín ; taureaux de la ganadería de Charron.

 24 avril : Jorge Mora (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, David Silveti ; taureaux de la ganadería de Santiago.

 13 mai : Conrado Muñoz » (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, « Joselito » ; témoin, David Luguillano ; taureaux de la ganadería de Manolo González.

 23 mai : Cayetano Fernández Fernández « Cayetano de Julia » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Rafael Camino ; témoin, « Chiquilín » ; taureaux de la ganadería de Murteira Grave.

 27 mai : Gilles Raoux (Français). Alès (France, département du Gard). Parrain, Victor Mendes ; témoin, Rafael Camino ; taureaux de la ganadería de Luc et Marc Jalabert.

 9 juin : Daniel Granado (Espagnol). Bilbao (Espagne, province de Biscaye). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Torrealta.

 24 juin : Paco Cervantes (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Montalvo.

 16 juillet : Abel Rodolfo Núñez Muñoz « Carpetano » (Espagnol). Madrid. Parrain, Rafael Camino ; témoin, « El Tato » ; taureaux de la ganadería de Couto de Fornilhos.

 17 juillet : Alberto Ramírez (Espagnol). San Fernando (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Litri ».

 30 juillet : Manuel Ruiz Valdivia « Ruiz Manuel » (Espagnol). Beaucaire (France, département du Gard). Parrain, « El Fundi » ; témoin, Luis de Pauloba ; taureaux de la ganadería de Javier Molina.

 15 août : Javier Clemares (Espagnol). Gijón (Espagne, principauté des Asturies). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Manuel San Román Valdés.

 7 septembre : Jorge Prado (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Manolo Carrión ; taureaux de la ganadería de San Marcos.

 8 septembre : Alberto Elvira (Espagnol). Navacerrada (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Manzanares » ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Andrés Ramos.

 9 septembre : José Andrés Navarro Jódar « El Andujano » (Espagnol). Andújar (Jaén). Parrain, Emilio Muñoz ; témoin, Juan de Félix ; taureaux de la ganadería de Gavira.

 10 septembre : Miguel Carrasco (Espagnol). Cortegana (Espagne, province de Huelva). Parrain, Fernando Cepeda ; témoin, Luis de Pauloba ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 16 septembre : Bernardo Rentería (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Arturo Gilio ; témoin, David Silveti ; taureaux de la ganadería de Marco Garfias.

 19 novembre : Miguel Tesorero (Vénézuélien). Maracaibo (Venezuela, État de Zulia). Parrain, Tomás Campuzano ; témoin, Miguel Rodríguez ; taureaux de la ganadería de Tierra Blanca.

 1er décembre : Carlos Yánez (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Carlos Manuel Cobo.

 8 décembre : Rafael Gastañeta (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « Pedrito de Portugal » ; taureaux de la ganadería de Huichapan.

 10 décembre : José Tomás (Espagnol). Mexico. Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, Manolo Mejía ; taureaux de la ganadería de Xajay.

 29 décembre : Luis Miguel Domínguez (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Óscar Higares ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Fuentelapeña.

 30 décembre : Hernán Augusto Ruiz Villaquiran « El Gino » (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Pepín Liria ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Guachicono.

1996 

 7 janvier : Fernando Ochoa (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Fernández.

 10 mars : Javier Rodríguez (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería de Guadalest.

 1er mai : José Pacheco Rodríguez « El Califa » (Espagnol). Xàtiva (Espagne, province de Valence). Parrain, Manuel Benítez « El Cordobés » ; témoin, Fernando Martín ; taureaux de la ganadería de Nazario Ibañez.

 11 mai : Uriel Moreno Macías « El Zapata » (Mexicain). Puebla de los Angeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Reyes Huerta.

 20 mai : Luis Miguel Encabo (Espagnol). Madrid. Parrain, « Joselito » ; témoin, « El Tato » ; taureaux de la ganadería de Victoriano del Río.

 23 mai : Cristina Sánchez (Espagnole). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, Curro Romero ; témoin, « Manzanares » ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.

 30 mai : José Luis Moreno (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 5 juin : Francisco Porcel (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain, Rafael Camino ; témoin, Manolo Sánchez ; taureaux de la ganadería de Francisco Javier Arauz.

 8 juillet : Pepe Luis Gallego (Espagnol). Fuentesaúco (Espagne, province de Zamora). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Cristina Sánchez ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 13 juillet :
 Rafael González (Mexicain). Céret (France, département des Pyrénées-Orientales). Parrain, Luis Francisco Esplá ; témoin, Pepín Liria ; taureaux de la ganadería de los Herederos de María do Carmo Palha.
 Antonio Cutiño (Espagnol). Villafranca de los Barros (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Jesulín de Ubrique ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Carmen Camacho.

 20 juillet : José Antonio Canales Rivera (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Emilio Muñoz ; témoin, Víctor Puerto ; taureaux de la ganadería du Puerto de San Lorenzo.

 3 août : Ramón Escudero (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Manzanares ».

 7 août : Máximo Valverde (Espagnol). Estepona (Espagne, province de Malaga). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Cristina Sánchez ; taureaux de la ganadería de Los Bayones.

 15 août : Vicente Bejarano (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Pepe Luis Vázquez ; témoin, Fernando Cepeda ; taureaux de la ganadería de Hermanos Astolfi.

 16 août : Ludovic Lelong « Luisito » (Français). Bayonne (France, département des Pyrénées-Atlantiques). Parrain, Enrique Ponce ; témoin : Francisco Rivera Ordoñez ; taureaux de la ganadería de Los Bayones.

 17 août :
 Jesús Vázquez Méndez « Jesús de Fariñas » (Espagnol). Valverde del Camino (Espagne, province de Huelva). Parrain, Luis de Pauloba ; témoin, « Pedrito de Portugal » ; taureaux de la ganadería de Valdemoro.
 Antonio Gil « El Táriba » (Vénézuélien). Táriba (Venezuela, État de Táchira). Parrain, Nelson Segura ; témoin, Erick Cortés ; cinq taureaux de la ganadería de Bella Vista et un de celle de San Sebastián de la Palma.

 18 août : Enrique López Becerra « Enrique Molina » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Currillo » ; témoin, Cristo González ; taureaux de la ganadería de Fermín Bohórquez.

 21 août : Manuel Montoya (Espagnol). San Clemente (Espagne, province de Cuenca). Parrain, « El Molinero ».

 23 août : Pedro Pérez Roldán « Chicote » (Espagnol). Martos (Espagne, province de Jaén). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Cristina Sánchez ; taureaux de la ganadería de Murteira Grave.

 27 août : Víctor García López « El Víctor » (Espagnol). Calahorra (Espagne, communauté autonome de La Rioja). Parrain, Juan Mora ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Garcibravo.

 31 août : Regino Ortés (Espagnol). Alcalá de Henares (Espagne, province de Madrid). Parrain, César Rincón ; témoin, Javier Vázquez ; taureaux de la ganadería de Bernardino Piriz.

 8 septembre :
 Miguel Ángel García García « Rondino » (Espagnol). Utrera (Espagne, province de Séville).
 Gerardo Rodríguez (Vénézuélien). Tovar (Venezuela, État de Mérida). Parrain, Alejandro Silveti ; témoin, Leonardo Coronado ; taureaux de la ganadería de Los Aránguez.

 14 septembre : Rafael Rubio Luján « Rafaelillo » (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Salvador Domecq.

 17 septembre : Luis de Triana (Mexicain). Zacatecas (Mexique, État de Zacatecas). Parrain, Jorge Carmona ; témoin, « El Conde » ; taureaux de la ganadería de Mariano Ramírez.

 21 septembre : Julián Guerra (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Rui Bento Vasques ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de El Sierro.

 27 septembre : Juan Arturo Velázquez Segundo « Talín » (Mexicain). Saint-Gilles (France, département du Gard). Parrain, Michel Lagravère ; témoin, Manolo Martínez ; taureaux de la ganadería du Scamandre.

 3 octobre : José Ignacio Uceda Leal (Espagnol). Madrid (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Joaquín Núñez del Cuvillo.

1997 

 1er janvier : Marcial Herce (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Mariano Ramos ; témoin, « Paquirri » ; taureaux de la ganadería de Santacilia.

 1er mars : José Romero (Espagnol). Belmez (Espagne, province de Cordoue). Parrain, Tomás Campuzano ; témoin, Paco Cervantes ; taureaux de la ganadería de La Castilleja.

 2 mars :
 Antonio Ferrera (Espagnol). Olivenza (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Enrique Ponce ; témoin « Pedrito de Portugal » ; taureaux de la ganadería de Victorino Martín.
 Javier Francisco Henao Salazar « Javier de la Cruz » (Colombien). Manizales (Colombie, département de Caldas). Parrain, Jairo Antonio Castro ; témoin, « Dinastía » ; taureaux de la ganadería de Ernesto Gutiérrez.

 9 mars :
 Miguel Santiago Bernal Venegas (alias Santiago Domínguez) « Machaquito » (Colombien). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Arturo Gilio ; taureaux de la ganadería de San Martin (José Chaffik).
 Sebastián Córdoba (Espagnol). Las Navas de Tolosa (Espagne, province de Jaén). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Víctor Puerto ; taureaux de la ganadería de El Toreo.

 12 mars : José Gabriel Fernández González « José Calvo » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Curro Vázquez ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Guadalest.

 19 mars : Vicente Soler Lázaro (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de Guadalest.

 23 mars : Manuel Laveaga (Mexicain). Culiacán (Mexique, État de Sinaloa). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Alfredo Ferriño ; taureaux de la ganadería de Cerrito.

 5 avril : « Víctor Manuel » (Espagnol). Texcoco (Mexique, État de Mexico). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, Fernando Ochoa ; taureaux des ganaderías de Manolo Martinez, Garfias et Xajay.

 10 avril : Eduardo Dávila Miura (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Emilio Muñoz ; témoin, Víctor Puerto ; taureaux de la ganadería de Jandilla.

 11 mai : Tomás Sánchez (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Víctor Manuel Blázquez ; témoin, « El Califa » ; taureaux de la ganadería de El Pizarral.

 1er juin :
 Roberto Contreras (Espagnol). Cáceres (Espagne). Parrain, « Litri » ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Santa María.
 Juan Muriel (Espagnol). Antequera (Espagne, province de Malaga). Parrain, Emilio Muñoz ; témoin, César Rincón ; taureaux de la ganadería de Santiago Domecq.

 14 juin : Juan Jorge Viejo Manga « Juan de Pura » (Espagnol). Marbella (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Litri » ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Villamarta.

 25 juin : David Parra (Espagnol). Abenójar (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, Rafael Camino ; témoin, Cristina Sánchez ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.

 29 juin : José Antonio Morante « Morante de la Puebla » (Espagnol). Burgos (Espagne). Parrain César Rincón, témoin Fernando Cepeda ; taureaux de Juan Pedro Domecq.

 13 juillet : Rafael del Castillo (Vénézuélien). Sicaya (Pérou, région de Junín). Parrain, Pablo Salas ; témoin, Joselito Valdés ; taureaux de la ganadería de San Gerónimo.

 19 juillet : Carlos García Gómez « Carlos Pacheco » (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, Rafael de Paula ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Manuel Álvarez.

 20 juillet : Tracy Viser (Américaine). San Joaquín (Mexique, État de Queretaro de Arteaga). Parrain, Bernardo Valencia.

 4 août : Francisco Barroso (Espagnol). Huelva (Espagne). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de José Ortega.

 11 août : Juan Carlos Ruiz (Espagnol). Socuéllamos (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, « Litri ».

 14 août : Francisco José Porras (Espagnol). Dax (France, département des Landes). Parrain, Miguel Rodríguez ; témoin, Óscar Higares ; taureaux de la ganadería de Celestino Cuadri.

 15 août :
 Domingo Arévalo Fernández « Domingo Triana » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Victor Mendes ; témoin, Domingo Valderrama ; taureaux de la ganadería de Hermanos Guardiola Domínguez.
 Eduardo Apostúa Gracia « Edu Gracia » (Espagnol). Tafalla (Espagne, Navarre). Parrain, Juan Mora ; témoin, Manolo Sánchez ; taureaux de la ganadería de Flores Albarrán.
 Paco González (Mexicain). Huamantla (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Teodoro Gómez ; taureaux de la ganadería de Reyes Huerta.

 16 août : Ludovic Lelong « Luisito » (Français). Bayonne (France, département des Pyrénées-Atlantiques). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Los Bayones. 

 17 août :
 Eugenio de Mora (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, Curro Romero ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de Guadalest.
 Lionel Rouff « Morenito de Nîmes » (Français). Les Saintes-Maries-de-la-Mer (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, « Chamaco » ; témoin, Erick Cortés ; taureaux de la ganadería de Viento Vierde.

 18 août : Alonso Gimeno Muelas « Alonso del Castillo » (Espagnol). Vilches (Espagne, province de Jaén). Parrain, Rafael Camino ; témoin, Rafaelillo Rosa ; taureaux de la ganadería de El Toril.

 23 août :
 Alberto González de la Peña y Peña « Alberto de la Peña » (Espagnol). Valencia de Alcántara (Espagne, province de Cáceres). Parrain, Pepe Luis Vázquez ; témoin, Juan Muriel ; taureaux de la ganadería de Lora Sangrán. 
 Juan Carlos García Gil « Niño de Leo » (Espagnol). Puerto Banús (Espagne, province de Malaga). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de El Toril.
 Pepe Moreno (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Pepín Jiménez ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Moreno Hermanos.

 1er septembre : Curro Díaz (Espagnol). Linares (Espagne, province de Jaén). Parrain, Juan Carlos García ; témoin, Sebastián Córdoba ; taureaux de la ganadería de Valdemoro.

 11 septembre : Manolo Amador (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Daniel Ruiz.

 29 septembre : Mari Paz Vega (Espagnole). Cáceres (Espagne). Marraine, Cristina Sánchez ; témoin, Antonio Ferrera ; taureaux de la ganadería de José Luis Marca. Elle est la première femme à prendre l’alternative en Espagne.

 12 octobre : David Gil (Espagnol). Úbeda (Espagne, province de Jaén). Parrain, Paco Delgado ; témoin, « El Millonario » ; taureaux de la ganadería de Luis Ramírez.

 1er novembre : Juan Salvador (Mexicain). Tlaxcala (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Miguel « Armillita » ; taureaux de la ganadería de Monteverde.

 2 novembre : Ricardo Garzón (Colombien). Florencia (Colombie, département du Caquetá). Parrain, « Gitanillo de América » ; témoin, « Joselillo de Colombia » ; taureaux de la ganadería de Mario Laserna.

 15 novembre : Jhony Richard Zambrano « El Marabino » (Vénézuélien). Maracaibo (Venezuela, État de Zulia). Parrain, Javier Vázquez ; témoin, Cristina Sánchez ; quatre taureaux de la ganadería de Rancho Grande et deux de celle de El Prado, celui de la cérémonie étant de cette dernière.

 30 novembre : Alfredo Gutiérrez (Mexicain). Mexico, « Plaza Monumental ». Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Santiago.

1998 

 30 janvier : Carlos Manuel Chitty (Vénézuélien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, Leonardo Benítez ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de El Capiro.

 1er mars : Francisco Antonio Alemán Martínez « Curro Matola » (Espagnol). Elche (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « Litri » ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.

 10 mars : Swan Soto (Français). Benicarló (Castellón de la Plana). Parrain, « El Fundi » ; témoin, Juan Villanueva ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 19 mars : Raúl Blázquez (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería du Puerto de San Lorenzo.

 28 mars : Agustín Marín (Espagnol). Sanlucar la Mayor (Espagne, province de Séville). Parrain, Tomás Campuzano ; témoin, Curro Javier ; taureaux de la ganadería de Riogrande.

 29 mars : Javier Cardozo (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, Leonardo Benítez ; témoin, Regino Agudo ; taureaux de la ganadería de La Cruz de Hierro.

 5 avril : Álvaro Oliver (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Manuel Caballero ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Giménez Indarte.

 13 avril : Antoni Losada (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Manuel Caballero ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Domingo Hernández.

 23 avril : Luis Alejandro Mariscal Cortés « Luis Mariscal » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Joaquín Núñez del Cuvillo.

 1er mai : Manuel Romero Santiago « Romero de Córdoba » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Chiquilín » ; témoin, José Romero ; taureaux de la ganadería de Guardiola Fantoni.

 3 mai : David Sánchez Jiménez « Saleri » (Espagnol). Ibros (Espagne, province de Jaén). Parrain, Paco Delgado ; témoin, Luis de Pauloba ; taureaux de la ganadería de Centeno Guerra.

 10 mai : José Antonio Ortega (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Jandilla.

 25 mai : José Antonio Moreno García « José Antonio Iniesta » (Espagnol). Madrid. Parrain, José Ortega Cano ; témoin, Víctor Puerto ; taureaux de la ganadería de Benítez Cubero.

 30 mai : Rubén Cano Vargas « El Pireo » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Jesulín de Ubrique ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 6 juin : Alberto Manuel Hornos Valiente « Alberto Manuel » (Espagnol). Plasencia (Espagne, province de Cáceres). Parrain, Juan Mora ; témoin, Jesulín de Ubrique ; taureaux de la ganadería de Manuel Morilla.

 20 juin : Clemente de Coria (Espagnol). Casas de Don Gómez (Espagne, province de Cáceres). Parrain, Rui Bento Vasques ; témoin, Ricardo Ortiz ; taureaux de la ganadería de Manuel Izquierdo.

 24 juin : Miguel Abellán (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.

 2 juillet : Aníbal Ruiz (Espagnol). Ciudad Real (Espagne). Parrain, Jesulín de Ubrique ; témoin, Víctor Puerto ; taureaux de la ganadería de López Flores.

 5 juillet : Conrado Gil Belmonte (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, Curro Romero ; témoin, José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Jandilla.

 5 juillet : José Ramón Martín (Espagnol). Fuentesaúco (Espagne, province de Zamora). Parrain, « Litri » ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Salustiano Galache.

 18 juillet : Javier Vidal Jiménez « Chamaqui » (Espagnol). San Fernando (Espagne, province de Cadix). Parrain, José Ortega Cano ; témoin, José Antonio Canales Rivera ; taureaux de la ganadería de Carlos Núñez.

 19 juillet : José Luis Moreno Vidal « Joselu de la Macarena » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, « Chicote » ; témoin, Carlos Pacheco ; taureaux de la ganadería de José Ortega Cano.

 22 juillet : Diego Fernández Viana « Diego Rueda » (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería du Puerto de San Lorenzo.

 25 juillet : Óscar López (Espagnol). Ermua (Espagne, province de Biscaye). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, « Alberto de la Peña » ; taureaux de la ganadería de Antonio Silva.

 1er août : Francisco Javier Vivas Navarro « Curro Vivas » (Espagnol). Berja (Espagne, province d'Almería). Parrain, Emilio Muñoz ; témoin, « Chamaco » ; taureaux de la ganadería de Jodar y Ruchena.

 2 août : César Castañeda (Mexicain). Tijuana (Mexique, État de Basse-Californie). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Manolo Arruza.

 16 août :
 Joaquín Pablo Becerra García « El Toti » (Colombien). Chinácota (Colombie, département du Nord de Santander). Parrain, Jaime Devia ; témoin, Sebastián Vargas ; taureaux de la ganadería de La Toma.
 Antonio Martín (Espagnol). Tudela de Duero (Espagne, province de Valladolid). Parrain, Jorge Manrique ; témoin, Julián Guerra ; taureaux de la ganadería de Tirifino Vegas.

 23 août : Francisco Luque Moya (Espagnol). Benidorm (Espagne, province d'Alicante). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, « El Califa » ; taureaux de la ganadería de Julio de la Puerta.

 30 août : Eduardo Flores (Espagnol). San Sebastián de los Reyes (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Joselito » ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Cunhal Patricio.

 5 septembre : Alejandro Castro (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, « El Pireo » ; taureaux des ganaderías de Carlos Núñez, Marcos Núñez et Romao Moura.

 8 septembre : Mario Gómez (Espagnol). Talavera de la Reina (Espagne, province de Tolède). Parrain, Miguel Martín ; témoin, Rafael González ; taureaux de la ganadería de Cortijoliva.

 15 septembre : Domingo López Cháves (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « Joselito » ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Pedro et Verónica Gutiérrez Lorenzo.

 18 septembre : Julián López Escobar « El Juli » (Espagnol). Nîmes (France, département du Gard). Parrain « Manzanares », témoin José Ortega Cano ; taureaux de la ganadería de Daniel Ruiz.

 24 septembre : Alberto Luna (Espagnol). Pozoblanco (Espagne, province de Cordoue). Parrain, « Litri » ; témoin, Pepín Liria ; taureaux de la ganadería de Torrestrella.

 29 septembre : Juan Antonio Millán « Carnicerito de Úbeda » (Espagnol). Úbeda (Espagne, province de Jaén). Parrain, Paco Delgado ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de Gavira.

 10 octobre : Emilio José Chamón Ortega (Espagnol). Leganés (Espagne, province de Madrid). Parrain, Jesulín de Ubrique ; témoin, Pepín Liria ; taureaux de la ganadería de Nazario Ibañez. 

 18 octobre : Enrique Espinoza Pérez « El Cuate » (Mexicain). Jaén (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Collado Ruiz.

 8 novembre : Alfredo Gómez (Espagnol). Reynosa (Mexique, État de Tamaulipas). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Alejandro Silveti ; taureaux de la ganadería de Fernando de la Mora.

 9 novembre : Joselillo de los Reyes (Espagnol). Benidorm (province d'Alicante). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, « Niño de Leo » ; taureaux de la ganadería de José Luis Pereda.

 15 novembre : Alejandro Rodríguez Lemus « Otto Rodríguez » (Vénézuélien). Valencia (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, « Pedrito de Portugal » ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de El Capiro.

 20 novembre : Judas Tadeo (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, Miguel « Armillita » ; témoin, Alejandro Silveti.

 13 décembre : Alfredo Covilla Licero « El Rubio de San Diego » (Colombien). Ibagué (Colombie, département de Tolima). Parrain, Juan Antonio Esplá ; témoin, « Gitanillo de América » ; taureaux de la ganadería de San Estebán de Ovejas.

 27 décembre : Alejandro Gaviria (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Manuel Caballero ; témoin, Morante de la Puebla ; taureaux de la ganadería de Las Ventas del Espíritu Santo.

1999 

 9 janvier : Israel Alvarado Hernández « Rafael de Alba » (Mexicain). Ezequiel Montes (Mexique, État de Queretaro de Arteaga). Parrain, Jorge Jiménez ; témoin, « El Zotoluco » ; taureaux de la ganadería de San Martín.

 30 janvier : José García Rodríguez « José Borrero » (Espagnol). Lucena del Puerto (Espagne, province de Huelva). Parrain, Pepe Luis Vázquez ; témoin, Emilio Silvera ; taureaux de la ganadería de Monteolivo.

 6 février : Jerónimo Ramírez de Arellano Muñoz « Jerónimo » (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Rafael Ortega ; taureaux de la ganadería de Lebrija.

 7 mars : Alberto Ramírez (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de José Luis Marca.

 13 mars : Óscar Alba (Espagnol). Yepes (Espagne, province de Tolède). Parrain, Luis Milla ; témoin, Regino Agudo ; taureaux de la ganadería de Fernández Rivera.

 9 avril : Eusebio Solana Ortiz « Solanito » (Espagnol). El Álamo (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Espartaco » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Domingo Hernández.

 10 avril : Ramón Mateo Munuera « Morita » (Espagnol). Lorca (Espagne, province de Murcie). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Andrés Ramos Plaza.

 25 avril :
 Manuel Bejarano (Espagnol). Cáceres (Espagne). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Juan Mora ; taureaux de la ganadería de Luis Algarra.
 Alfonso Romero (Espagnol). Abanilla (Espagne, province de Murcie). Parrain, Pepín Jiménez ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de Buenavista.

 14 mai : Gómez Escorial (Espagnol). Madrid. Parrain, Pepín Jiménez ; témoin, Luis Miguel Encabo ; taureaux des ganaderías de Alipio Pérez Tabernero et María Lourdes Martín.

 15 mai : Víctor Janeiro (Espagnol). Jerez de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Espartaco » ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de María del Carmen Camacho.

 16 mai : Rafael Osorio (Espagnol). Jerez de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Tato » ; témoin, Juan José Padilla ; taureaux de la ganadería de José Luis Pereda.

 20 juin : Valentín Báez (Colombien). Cayambe (Équateur, province du Pichincha). Parrain, « Lima de Estepona » ; témoin, Carlos Yánez ; taureaux de la ganadería de San Luis.

 23 juin : Hugo de Patrocinio (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, José Antonio Canales Rivera ; témoin, Antonio Ferrera ; taureaux de la ganadería de Martín Arranz.

 24 juin : Antonio Pérez Rueda « El Renco » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, « Espartaco » ; taureaux de la ganadería de El Pilar.

 3 juillet : José María Soler (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, José Tomás ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Joaquín Barral.

 4 juillet : Charlie Laloë « El Lobo » (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Pepín Jiménez ; témoin, José Luis Bote ; taureaux de la ganadería du Scamandre.

 11 juillet : Antonio Barrera (Espagnol). Ávila (Espagne). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería de Juan Albarrán.

 21 juillet : Curro Escarcena (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Manuel Álvarez.

 25 juillet :
 Miguel Manuel Rodríguez García « Miguelín de Marbella » (Espagnol). Benalmádena (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Joselillo de Colombia » ; témoin, Luis de Pauloba ; taureaux de la ganadería de El Campillo.
  Edwin Salazar (Colombien). Duitama (Colombie, département de Boyacá). Parrain, « El Dandy » ; témoin, Luis Miguel Domínguez ; taureaux des ganaderías de Fuentelapeña et Abraham Domínguez.

 26 juillet : Francisco Marco (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, Curro Romero ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de Sánchez Arjona.

 1er août : Mario Coelho (Portugais). Barcelone (Espagne). Parrain, « El Tato » ; témoin, Alberto Ramírez ; deux taureaux de la ganadería de María Lourdes Martín, un de celle de Los Bayones, un de celle de Sepúlveda et deux de celle de El Sierro. (Celui de la cérémonie était de celle de María Lourdes Martín.)

 7 août : David José Moreno Martínez « Alcazabeño » (Espagnol). Castilléjar (Espagne, province de Grenade). Parrain, Tomás Campuzano ; témoin, Francisco Barroso ; taureaux de la ganadería de Arucci.

 14 août :
 Fernando Flores (Mexicain). Huamantla (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Reyes Huerta.
 Victoriano González (Espagnol). El Bonillo (Espagne, province d'Albacete). Parrain, Rafael de la Viña ; témoin, Manolo Amador ; taureaux de la ganadería de Francisco Galache.
 Francisco Alba Morales « Paco Alba » (Espagnol). San Roque (Espagne, province de Cadix). Parrain, Gil Belmonte ; témoin, Curro Escarcena ; taureaux de la ganadería de Marcos Núñez.

 15 août :
 Diego Urdiales (Espagnol). Dax (France, département des Landes). Parrain, Paco Ojeda ; témoin, Manuel Díaz « El Cordobés » ; taureaux de la ganadería de Diego Puerta Hermanos.
 Francisco Diego Martínez Sánchez « Curro Martínez » (Espagnol). Briviesca (Espagne, province de Burgos). Parrain, Fernando Cepeda ; témoin, Javier Conde ; taureaux de la ganadería de La Cardenilla.
 Said Kazak Manzor « El Palestino » (Israélien). Benalmádena (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Saleri » ; témoin, José María Soler ; taureaux de la ganadería de José López.

 23 août : José Olivencia (Espagnol). Almería (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería du Puerto de San Lorenzo.

 24 août : Javier de Esperanza (Espagnol). Cieza (Espagne, province de Murcie). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de El Torero.

 29 août : Manolo Zapata (Vénézuélien). Guacara (Venezuela, État de Carabobo). Parrain, Leonardo Coronado ; témoin, Luis Miguel Domínguez ; taureaux de la ganadería de Tarapío.

 6 septembre : Raúl Adrada (Espagnol). Alcorcón (Espagne, province de Madrid). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, José Antonio Canales Rivera ; taureaux de la ganadería de Jódar y Ruchena.

 10 septembre : Hernando Vargas Pinzón « El Trony » (Colombien). Guillena (province de Séville). Parrain, Pepe Luis Vázquez ; témoin, Antonio Manuel Punta ; taureaux de la ganadería de Joaquín Núñez del Cuvillo.

 11 septembre :
 Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista » (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain « Espartaco » ; témoin César Rincón ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.
 Guillermo Marín (Espagnol). Dax (France, département des Landes). Parrain, Juan Mora ; témoin, José Tomás ; taureaux de la ganadería de Zalduendo.

 14 septembre : Samuel López (Espagnol). Albacete (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería de Los Bayones.

 15 septembre : Juan Diego Vicente Hernández « Juan Diego » (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « Litri » ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Carmen Lorenzo.

 16 septembre :
 Alejandro Ferrer (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, Rafael Ortega ; témoin, Arturo Gilio ; taureaux de la ganadería de Mariano Ramírez.
 Luis Ricardo Medina « Pasión Gitana » (Mexicain). Naucalpan de Juárez (Mexique, État de Mexico). Parrain, Rafael Gil « Rafaelillo » ; témoin, Óscar Chapa ; taureaux de la ganadería de La Paz.

 25 septembre : Andrés Martínez (Équateurien). Ibarra (Équateur, province de Imbabura). Parrain, Francisco Reyes ; témoin, Gómez Escorial ; taureaux de la ganadería de La Ensenada.

 3 octobre :
 Pepe Luis García (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Luis de Pauloba ; témoin, Luis Mariscal ; taureaux de la ganadería de Prieto de la Cal.
 Ignacio Garibay (Mexicain). Torrejón de Ardoz (Espagne, province de Madrid). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de Antonio San Román.

 12 octobre :
 Jesús Millán (Espagnol). Saragosse (Espagne) (Espagne). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de El Torero.
 Wilde Perlaza Rebolledo « Paquito Perlaza » (Colombien). Calanda (Espagne, province de Teruel). Parrain, « Pedrito de Portugal » ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de El Toril.

 15 octobre : Álvaro de la Calle (Espagnol). Ávila (Espagne). Parrain, Manolo Sánchez ; témoin, José Antonio Canales Rivera ; taureaux de la ganadería de Fernando Peña.

 27 novembre : Javier Gutiérrez « El Cachorro » (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, « El Juli » ; témoin, « Jerónimo » ; taureaux de la ganadería de Xajay.

 28 novembre : Christian Aparicio (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Manolo Mejía ; témoin, Manolo Martínez ; taureaux de la ganadería de Golondrinas.

 2 décembre : Guillermo Albán (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de El Torreón.

 11 décembre : Lorenzo Cordero (Espagnol). Reynosa (Mexique, État de Tamaulipas). Parrain, « El Geno ».

2000 

 8 janvier : Alberto Huerta (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de José Garfias.

 18 janvier : Jorge San Román (Mexicain). Tequisquiapan (Mexique, État de Querétaro de Arteaga). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, Óscar San Román ; taureaux de la ganadería de San Martín.

 19 janvier : Mauricio Flores (Mexicain). Mexico. Parrain, Héctor de Granada ; témoin, « El Gallo » ; taureaux de la ganadería de Tequisquiapan.

 19 février : Ricardo Gómez (Colombien). Medellín (Colombie, département d’Antioquia). Parrain, « Dinastía » ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de Las Ventas del Espíritu Santo.

 2 avril : Abraham Ruiz (Mexicain). Chihuahua (Mexique, État de Chihuahua). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, Óscar San Román.

 22 avril : Sánchez Parada (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Ricardo Ortiz ; témoin, Francisco José Porras ; taureaux de la ganadería de Sayalero y Bandrés.

 23 avril : Manuel Jesús Cid Sala « El Cid » (Espagnol). Madrid. Parrain, David Luguillano ; témoin, « Finito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de José Vázquez.

 27 avril : Gerardo Gaya (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Santiago.

 28 avril : Jesús Aguado (Espagnol). Madridejos (Espagne, province de Tolède). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Víctor Puerto ; taureaux de la ganadería de Sancho Dávila.

 30 avril :
 Salvador Camero (Vénézuélien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, Iván Rodríguez ; témoin, Juan Carlos Vera ; taureaux de la ganadería de Laguna Blanca.
 Alfonso César Castro Ramírez « El Calesa » (Mexique). Mexico. Parrain, Hernán Ondarza ; témoin, « El Chaval » ; taureaux de la ganadería « La Muralla ».

 1er mai : Alejandro Martínez Vértiz (Mexicain). Santiago de Querétaro (Mexique, État de Querétaro de Arteaga). Parrain, Jorge Gutiérrez ; témoin, Fernando Ochoa ; taureaux de la ganadería de Las Huertas.

 7 mai :
 José Tomás Reina Rincón (Espagnol). Ciudad Real (Espagne). Parrain, Julio Aparicio ; témoin, José Ignacio Uceda Leal ; taureaux de la ganadería de Manuel Morilla.
 Juan Pablo Llaguno (Mexicain). Mexico. Parrain, Paco Dóddoli ; témoin, Domingo López Cháves ; taureaux de la ganadería « La Misión ».

 21 mai : Antonio Rey Vera (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, Juan Muriel ; témoin, Alejandro Castro ; taureaux de la ganadería de Criado Holgado.

 8 juin : Marc Serrano (Français). Nîmes (France, département du Gard). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, José Luis Moreno ; taureaux de la ganadería de Celestino Cuadri.

 17 juin : Ramón Bustamante (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, « El Juli » ; témoin, Alberto Ramírez ; taureaux de la ganadería de Daniel Ruiz.

 18 juin : David Fandila Marín « El Fandi » (Espagnol). Grenade (Espagne). Parrain « Manzanares », témoin « El Juli » ; taureaux de la ganadería de los Hermanos García Jiménez.

 20 juin : Fernando Robleño (Espagnol). Torrejón de Ardoz (Espagne, province de Madrid). Parrain, Morante de la Puebla ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Torrealta.

 22 juin : Juan Manuel Benítez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Pepe Luis Vázquez ; témoin, Eduardo Dávila Miura ; taureaux de la ganadería de José Luis Osborne.

 24 juin : Juan Fernández Sayago « Juan Belmonte » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Manzanares » ; témoin, David Luguillano ; taureaux de la ganadería de Alcurrucén.

 25 juin : Gilles Marsal (Français). Gimont (France, département du Gers). Parrain, Richard Milian ; témoin, « El Fundi » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Salvador Guardiola Fantoni.

 29 juin : Víctor de la Serna (Espagnol). Burgos (Espagne). Parrain, « Joselito » ; témoin, « El Juli » ; taureaux de la ganadería de Antonio Bañuelos.

 1er juillet : Ángel Estella (Espagnol). Algésiras (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Manzanares » ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de Marcos Núñez.

 9 juillet : Miguel Ángel (Espagnol). Estepona (Espagne, province de Malaga). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Parladé.

 21 juillet : Rafael Cañada (Français). Bayonne (France, département des Pyrénées-Atlantiques). Parrain, « Finito de Córdoba » ; témoin, Manuel Caballero ; taureaux de la ganadería du marquis de Domecq.
	
 6 août : William Armando Valencia Munévar « Curro Valencia » (Colombien). Chinácota (Colombie, département du Nord de Santander). Parrain, Joselito Borda ; témoin, Teodoro Gómez ; taureaux de la ganadería de La Ahumada.

 12 août : Sébastien Castella (Français). Béziers (France, département de l’Hérault). Parrain Enrique Ponce ; témoin José Tomás ; taureaux de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

 13 août :
 David Vilariño (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Víctor Puerto ; témoin, « El Califa » ; taureaux de la ganadería de Sayalero y Bandrés.
 Paco Trujillo (Espagnol). Briviesca (Espagne, province de Burgos). Parrain, « El Fundi » ; témoin, José Ignacio Ramos ; taureaux de la ganadería de El Rejón.

 14 août : Rafael Matute (Espagnol). El Espinar (Espagne, province de Ségovie). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de Atanasio Fernández.

 16 août : José María Bejarano (Espagnol). Navalcán (Espagne, province de Tolède). Parrain, « El Pireo » ; témoin, « El Renco » ; taureaux de la ganadería de Jesús Pérez Escudero.

 19 août : José Luis Barrero (Espagnol). Guijuelo (Espagne, province de Salamanque). Parrain, Juan Mora ; témoin, Julio Aparicio ; taureaux de la ganadería de los Hijos de Pablo Martínez Elizondo.

 27 août : Óscar López Rivera (Mexicain) et Fermín Spínola (Mexicain). San Luis Potosí (Mexique, État de San Luis Potosí). Parrain, Curro Rivera ; taureaux de la ganadería de Claudio Huerta.

 30 août : Francisco Javier Sánchez Vara (Espagnol). Sacedón (Espagne, province de Guadalajara). Parrain, Luis Francisco Esplá ; témoin, « El Fandi » ; taureaux de la ganadería de Soto de la Fuente.

 3 septembre : José Daniel Ayala (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Santiago

 7 septembre : Álvaro Gómez (Espagnol). Melilla. Parrain, Francisco Rivera Ordóñez ; témoin, Miguel Abellán ; taureaux de la ganadería de Gabriel Rojas.

 10 septembre : Rachid Ouramdane « Morenito d’Arles » (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Juan José Padilla ; témoin, Antoni Losada ; taureaux de la ganadería de Javier Pérez Tabernero.

 17 septembre : Emilio de Frutos (Espagnol). Nava de la Asunción (Espagne, province de Ségovie). Parrain, Juan Mora ; témoin, David Luguillano ; taureaux de la ganadería de Andrés Ramos.

 30 septembre :
 Cirilo Bernal (Mexicain). Morelia (Mexique, État de Michoacán). Parrain, Mauricio Portillo ; témoin, Teodoro Gómez ; taureaux de la ganadería de El Junco.
 Juan José Girón (Vénézuélien). Cabeza del Buey (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Alberto Manuel ; témoin, « Sánchez Parada » ; cinq taureaux de la ganadería de Sayalero y Bandrés et un de celle de los Herederos de Antonio Arribas Sancho (celui de la cérémonie).

 5 novembre : Martín Gonzalo Galindo Rivera « Timy del Caquetá II » (Colombien). Florencia (Colombie, département du Caquetá). Parrain, César Camacho ; témoin, Paquito Perlaza ; taureaux de la ganadería de Rocha Hermanos.

 11 novembre : Carlos García (Mexicain). Pachuca (Mexique, État de Hidalgo). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Jorge Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de José Garfias.

 18 novembre :
 Pedro Montes (Mexicain). Torreón (Mexique, État de Coahuila). Parrain, « El Zotoluco » ; témoin, Federico Pizarro ; taureaux de la ganadería de Armillita Hermanos.
 José Luis Angelino (Mexicain). Tlaxcala (Mexique, État de Tlaxcala). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, José Daniel Ayala ; taureaux de la ganadería de José Arturo de la Huerta.
 Edgar Peña (Vénézuélien). Maracay (Venezuela, état d'Aragua). Parrain, José « Morenito de Maracay » ; témoin, Francisco Rivera Ordóñez ; taureaux de la ganadería de La Cruz de Hierro.

 26 novembre : Domingo Sánchez « El Mingo » (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Guillermo Capetillo ; témoin, Alfredo Gutiérrez ; taureaux de la ganadería de Teófilo Gómez.

 30 novembre : Mariano Cruz Ordóñez (Équateurien). Quito (Équateur, province de Pichincha). Parrain, Enrique Ponce ; témoin, Víctor Puerto ; taureaux de la ganadería de Mirafuentes

 10 décembre : Antonio Bricio (Mexicain). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco). Parrain, Eloy Cavazos ; témoin, Enrique Ponce ; taureaux de la ganadería de Pepe Garfias.

 17 décembre : Alejandro González (Colombien). Ibagué (Colombie, département de Tolima). Parrain, « Gitanillo de América » ; témoin, Diego González ; taureaux de la ganadería de El Paraíso.

 29 décembre : Ramiro Cadena (Colombien). Cali (Colombie, département du Valle del Cauca). Parrain, Manuel Díaz « El Cordobés » ; témoin, Juan Bautista ; taureaux de la ganadería de Ernesto Gutiérrez.

Sources 
 taurofilia.net
 contrabarrera.com.ve
 diariocordoba.com
 laplazareal.net
 alostorosmagazine.com
 paginasdetoros.com
 venezuelataurina.com
 historiadeltorero.com
 mundotoro.com
 portaltaurino.com

Voir aussi

Notes 

Chronologie des alternatives 20.5